Chomsky je příjmení bělorusko-ukrajinského původu. Souvisí s vesnicí Chomsk (Drahičynský rajón, Brestská oblast).

Známí nositelé:
 Noam Chomsky (* 1928) – americký lingvista a intelektuál
 Marvin J. Chomsky (1929–2022) – americký režisér

Externí odkazy